Antoine Zahra (1977) – ex calciatore maltese
Antoine Zahra (1981) – ex calciatore maltese